Пескин:

 Пескин, Евгений Георгиевич — один из участников проекта Российский Интернет, создатель Публичной электронной библиотеки.
 Пескин, Майкл — американский физик-теоретик.
 Пескин, Владимир Ананьевич — русский композитор.